Группа галактик M106 () — группа галактик на расстоянии 26,1 млн световых лет от Солнца. Группа находится в Местном сверхскоплении. Крупнейшая галактика в группе —  M106 (NGC 4258), спиральная галактика с перемычкой.

Представители группы 
Группа M106 расположена за группой M94, вследствие чего сложно определить, какой группе принадлежит та или иная галактика. Обычно считают, что группе M106 принадлежат следующие галактики:

Примечания 

Скопления галактик
Гончие Псы (созвездие)
Местное сверхскопление